Internationaal treinverkeer (Nederland)
 Internationaal treinverkeer (België)